Die 1. Division 1976 war die 31. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 21. März 1976 und endete am 14. November 1976. Am letzten Spieltag verlor BK Frem Kopenhagen durch ein 0:0 beim Absteiger Næstved IF die Tabellenführung und musste B 1903 Kopenhagen den Meistertitel überlassen.

Titelverteidiger war Køge BK.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1976
Danische 1 Division 1976